Jméno a příjmení Martina Štěpánková má více nositelů:

 Martina Štěpánková (sportovkyně) (* 1974) – česká mistryně světa v krasojízdě
 Martina Štěpánková (úřednice) – zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 Martina Štěpánková (mushing) – česká mistryně světa v mushingu